Martwicze zapalenie jelit z ang. necrotizing enterocolitis, NEC
 NEC Nijmegen
 NEC Corporation
 National Economic Council